Жюлье́н Вокле́р (; 2 октября 1979, Делемон, Швейцария) — швейцарский хоккеист, защитник. Большую часть карьеры выступал за клуб «Лугано».

Биография 

Единственный матч в НХЛ сыграл 25 октября 2003 года. «Оттава» встречалась с «Монреалем». Воклер провёл на льду 12 минут 48 секунд, отметился в протоколе двумя минутами штрафа и «+1» по системе «плюс-минус».

26 марта 2020 года объявил о завершении карьеры.

Статистика 
 Последнее обновление: 15 июня 2013 года

Клубная карьера 
                                         --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                     Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
-----------------------------------------------------------------------------------
1997-98  Lugano                   Swiss  36    1    2    3   12   7   0   0   0  25
1998-99  Lugano                   Swiss  38    0    3    3    8  16   0   0   0   2
1999-00  Lugano                   Swiss  45    3    3    6   16  14   0   0   0   0
2000-01  Lugano                   Swiss  42    3    4    7   57  18   0   1   1   4
2001-02  Grand Rapids Griffins    AHL    71    5   14   19   18   4   0   1   1   4
2002-03  Binghamton Senators      AHL    67    6   16   22   30  14   0   1   1   8
2003-04  Binghamton Senators      AHL    78    9   30   39   39   2   0   0   0   0
2003-04  Ottawa Senators          NHL     1    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2004-05  Lugano                   Swiss  42    4    7   11   28   3   0   0   0   2
2005-06  Lugano                   Swiss  31    6    6   12   32  17   2   4   6  12
2006-07  Lugano                   Swiss  39    7    9   16   50   5   1   1   2  10
2007-08  Lugano                   Swiss  49   10   21   31   34  --  --  --  --  --
2008-09  Lugano                   Swiss  50   10   35   45   56   7   1   1   2   6
2009-10  Lugano                   Swiss  35   13   15   28   64   4   0   1   1  10
2010-11  Lugano                   Swiss  40   12    7   19   38  --  --  --  --  --
2011-12  Lugano                   Swiss  41    4    8   12   28   6   1   1   2   6
2012-13  Lugano                   Swiss  47    7    9   16   24   7   1   2   3   4
-----------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                       1    0    0    0    2  --  --  --  --  --

Международные соревнования

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2013) в составе сборной Швейцарии.
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира (1998) в составе молодёжной сборной Швейцарии.
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата Европы (1997) в составе юниорской сборной Швейцарии.
 Двукратный участник Олимпийских игр (2002, 2006) в составе сборной Швейцарии.
 Двукратный чемпион Швейцарии (1999, 2006) в составе «Лугано»
 Участник матча звёзд АХЛ (2004).
 Включён в символическую сборную чемпионата мира (2013).

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккейные защитники
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года